Церковь Сошествия Святого Духа (Духосошественская церковь, Духо-сошествиевская церковь):

Россия 
 Церковь Сошествия Святого Духа — в Арзамасе.
 Духосошественская церковь — в Елани.
 Церковь Сошествия Святого Духа — в Казани.
 Церковь Сошествия Святого Духа — в Каргополе.
 Церковь Сошествия Святого Духа — в селе Лесные Поляны Московской области.
 Храм Сошествия Духа Святого на Даниловском кладбище — в Москве.
 Храм Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище — в Москве.
 Храм Сошествия Святого Духа — в Саратове.
 Храм Сошествия Святого Духа на Апостолов — в Туле.
 Церковь Сошествия Святого Духа — в селе Шкинь.
 Храм Сошествия Святого Духа за Невской заставой (см. Невская застава)

Утраченные 
 Церковь Сошествия Святого Духа — в хуторе Бугровском Волгоградской области.
 Церковь Сошествия Святого Духа (также известная как Малый Златоуст) — в Екатеринбурге.
 Церковь Сошествия Святого Духа — в станице Луковской Волгоградской области.
 Свято-Духовская церковь — в Нижнем Новгороде.

Иностранные 
 Церковь Сошествия Святого Духа — в Кракове, Польша.
 Церковь Сошествия Святого Духа — в Виннице, Украина.
 Духосошественская церковь — в слободе Малая Волчья, Украина.
 Церковь Сошествия Святого Духа — в Винковцах, Хорватия.

См. также 
 Духосошественская площадь

Примечания